Schleiden (Aldenhoven), een plaats in de Duitse gemeente Aldenhoven, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, hemelsbreed ruim 50 km ten noorden van Schleiden (Euskirchen).
Schleiden (Euskirchen), een plaats in het Duitse district Euskirchen, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen